

Onomastica
Milziade – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Milziade il Vecchio (VI secolo a.C. – 520 a.C. circa) – tiranno del Chersoneso Tracico, zio del successivo
Milziade il Giovane (550 a.C. circa – 488 a.C.) – il più famoso dei comandanti ateniesi nella battaglia di Maratona
Milziade o  Melchiade – papa della Chiesa cattolica dal 310 o 311 al 314